Реджиане Re.2000 Фалько (, «Falco») — одноместный итальянский истребитель Второй мировой войны. Лицензионные самолёты венгерского производства получили наименование  («Ястреб»). Полученные Швецией истребители обозначались J-20. Самолёт разработан в конструкторском бюро компании «Officine Meccaniche Reggiane SpA» под руководством . Re.2000 конструктивно является аналогом американского истребителя Seversky P-35, с разработкой которого Роберто Лонги ознакомился в США в середине 30-х годов.
  
Серийное производство самолёта на заводе в Италии продолжалось с мая 1940 по декабрь 1941 года. Лицензионное производство в Венгрии на заводах MÁVAG завершилось в августе 1944 года. Всего выпущено 382 самолёта.

На вооружение ВВС Италии самолёт поступил в августе 1941 года, ВВС Венгрии — в июне 1940 года. Итальянские истребители начали участвовать в боевых действиях с сентября 1941 года, венгерские с начала войны служили в ПВО, а с осени 1941 использовались на Восточном фронте. В Швеции J-20 использовались для перехвата нарушивших границы нейтральной страны самолётов. Сняты с вооружения ВВС Италии в середине 1942, в Венгрии — отдельные самолёты использовались до 1945 года, в Швеции — до 1955.

Тактико-технические характеристики 

Приведённые ниже характеристики соответствуют модификации Re.2000 I ser.:

Примечания

См. также 
Аналоги
 Fiat G.50
 Macchi C.200
Списки
 Список самолётов
 Список самолётов Второй мировой войны

Литература

Ссылки 
 Re.2000 «Уголок неба»

Самолёты Италии
Самолёты Reggiane
Истребители Второй мировой войны